Levisticum vulgare är en flockblommig växtart som beskrevs av John Hill. Levisticum vulgare ingår i släktet libbstickor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Libbstickor
vulgare